Кубок Росії з футболу 2017–2018 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул уперше здобув «Тосно», який переграв у фіналі «Авангард» (Курськ) із Футбольної Національної Ліги, другої за силою ліги Росії.

Календар

1/16 фіналу 
У дужках — рівень ліги, яку представляв клуб, в ліговій ієрархії.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на сайті rfpl  
 Кубок Росії на soccerway 

2017—2018
Росія
Росія
2017 у Росії
2018 у Росії